Unbekannter Anrufer ist der Titel folgender Filme:

 Unbekannter Anrufer (2006) (Originaltitel When a Stranger Calls), US-amerikanischer Film von Simon West
 Unbekannter Anrufer (2012) (Originaltitel Le fil d’Ariane), französischer Fernsehfilm von Marion Laine